Plaats in Indonesië
 Tebon (Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Tebon (Padangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java